Patience grande oseille est un nom vernaculaire pouvant désigner indifféremment deux espèces de plantes différentes du genre Rumex : Rumex thyrsiflorus ou Rumex acetosa.

Notes et références 

Nom de plante ambigu